Brücke  kan avse:

 Bron (film) – västtysk film från 1959, originaltitel Die Brücke
 Brücke (konstnärsgrupp) – även Die Brücke, tysk expressionistisk konstnärsgrupp (1905–1913)
 Brücke-Museum Berlin – en samling verk av konstnärer i den tyska expressionistiska konstnärsgruppen Brücke
 Ein Lied kann eine Brücke sein – Västtysklands bidrag till Eurovision Song Contest 1975

Personer
 Ernst von Brücke (1819–1892), tysk fysiolog